Prince Hall Masonic Temple ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Prince Hall Masonic Temple (District of Columbia), ID-Nr. 83001418
 Prince Hall Masonic Temple (Kalifornien), ID-Nr. 09000150
 Prince Hall Masonic Temple (Louisiana), ID-Nr. 94000498